Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2007